La Prima Lega 2007-2008 è stata la 41ª edizione del massimo campionato siriano di calcio.

Squadre

Classifica

Legenda:
      Campione della Siria 2007-2008 e ammessa alla Coppa dell'AFC 2009
      Ammessa alla Coppa dell'AFC 2009
      Retrocesse in Prima Divisione 2008-2009

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Capocannonieri

Collegamenti esterni

2007
Calcio nel 2007
Calcio nel 2008